La frase South of the Border, che in lingua inglese significa A sud del confine, può riferirsi a:

Musica 
 South of the Border – canzone popolare statunitense eseguita da vari interpreti, cantata in Italia da Gino Santercole con il titolo Stella d'argento 
 South of the Border – album di Caterina Valente del 1963
 South of the Border – album di Herb Alpert & the Tijuana Brass del 1964
 South of the Border – singolo di Robbie Williams del 1997
 South of the Border – singolo di Ed Sheeran del 2019

Cinema
South of the Border – film del 1939 diretto da George Sherman
A sud del confine (South of the Border) – documentario del 2009 diretto da Oliver Stone
South of the Border – cortometraggio del 2012 diretto da Mike Denman